Enciso peut désigner :

Patronyme 
 Lauro Olmo Enciso (né en 1955), archéologue espagnol.

Toponymes 
 Enciso, une municipalité colombienne du département de Santander ;
 Enciso, une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.